Крах ан Крайт () — персонаж литературного цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, ярл островов Скеллиге, племянник Эйста Турсеаха.

Биография 
У Сапковского Крах ан Крайт — племянник короля Скеллиге Брана и Эйста Турсеаха. Он претендовал на руку княжны Цинтры Паветты, но та досталась другому. Позже Крах стал ярлом и отцом Яльмара. Он принимал у себя Паветту и её дочь Цириллу; решив, что последняя погибла в войне с Нифльгаардом, Крах поклялся за неё отомстить. Он долго вёл малую войну с нильфами, совершая набеги на их побережье.

В сериалах 
В американо-польском сериале «Ведьмак», первый сезон которого вышел на экраны в декабре 2019 года, Краха ан Крайта сыграл Блэр Кинкейд. В польском сериале с тем же названием его играл Михал Милович.

Примечания

Ссылки 
 История и политика в «Ведьмак 3»: острова Скеллиге (часть 1)
 История и политика в «Ведьмак 3»: острова Скеллиге (часть 2)

Персонажи Ведьмака
Вымышленные правители